Ричард Армитидж:
 Армитидж, Ричард (1928—1986) — британский агент.
 Армитидж, Ричард (род. 1945) — американский политик, бывший офицер Военно-морских сил США.
 Армитидж, Ричард (род. 1971) — британский актёр.